Polignac puede corresponder con:

Polignac, comuna francesa del departamento de Alto Loira, capital del señorío feudal de Polignac.

Polignac, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.

Yolande de Polastron, condesa de Polignac, conocida como la Polignac, favorita de la reina María Antonieta.

Alphonse de Polignac, matemático francés del siglo XIX.

Jules de Polignac, político francés del siglo XIX, de tendencia ultra-monárquica.